

Светска првенства 
Еквадор је 3 пута учествовао на Светским првенствима, и то 2002, 2006. и 2014. године.

Светско првенство 2002. године 

Еквадор у групи А, заједно са Мексиком, Италијом и Хрватском.

Списак играча

 

 

Селектор:
  Хернан Дарио Гомез

Светско првенство 2006. године 

Еквадор у групи А, заједно са Костариком, Пољском и Немачком.

Списак играча

 

 

Селектор:
  Луиз Фернандо Суарез

Светско првенство 2014. године 
Еквадор у групи Е, заједно са Хондурасом, Швајцарском и Француском.

 

Списак играча

 

 

Селектор:
  Рејналдо Руеда Ривера

Спољашње везе 

 Званичан сајт Фудбалског савеза Еквадора

Извори 

Фудбал у Еквадору
Државе на Светским првенствима у фудбалу